

Sigle 
 Landing Vehicle Tracked – veicolo cingolato da sbarco

Codici 
 LVT – codice vettore ICAO di La Valenciana Taxi Aéreo